Eversmannia — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Eversmannia (растение); известно также под русским названием Эверсмания
 Eversmannia (чешуекрылые) — род бабочек из семейства ураний (Uraniidae).

 Eversmannia («Эверсманния») — энтомологический научный журнал, издаваемый региональными отделениями Русского Энтомологического Общества (РЭО).

См. также 
 Eversmania — монотипический род двукрылых насекомых с единственным видом Eversmania ruficauda; ныне таксон E. ruficauda включают в синонимику вида Winthemia erythrura

Примечания